Енгін Озтюрк (Engín Öztǘrk) — народився 28 вересня, 1986, Ескішехір, Туреччина. Турецький актор. 
 Кюбра Озтюрк — турецька шахістка.